Scherpf ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Scherpf (1959–1983), Mordopfer eines ungeklärten Kriminalfalls, siehe Doppelmord an Andrea Scherpf und Bernd Göricke
 Andreas Scherpf (1837–1898), deutscher Komponist und Gesangspädagoge
 Peter Scherpf (1905–nach 1976), deutscher Sozialwissenschaftler und Betriebswirt